Катастрофа Y-8 под Тавоем — крупная авиационная катастрофа, произошедшая 7 июня 2017 года. Транспортный самолёт Shaanxi Y-8F-200 ВВС Мьянмы совершал рейс по маршруту Мьей—Янгон, но через 29 минут после взлёта рухнул в Андаманское море. Погибли все находившиеся на его борту 122 человека — 108 пассажиров и 14 членов экипажа.

Самолёт 
Shaanxi Y-8F-200 (регистрационный номер 5820) был выпущен в 2016 году, в том же году был передан ВВС Мьянмы. На день катастрофы налетал 809 часов.

Экипаж и пассажиры 
Самолётом управляли три пилота:
 Командир экипажа — подполковник Нейн Чан ().
 Помощник командира — подполковник Соу Тувин ().
 Сменный помощник командира — майор Мэйтэнт Зинхтэй ().

Среди 108 пассажиров на борту находились военные сотрудники и члены их семей (в том числе 15 детей), 6 офицеров и 29 военнослужащих.

Хронология событий 
Борт 5820 следовал рейсом из Мьея в бывшую столицу Мьянмы — Янгон. На его борту находилось 14 членов экипажа и 108 пассажиров.

В 13:06 (06:06 UTC), когда самолёт находился в 37 километрах к западу от Тавоя, с ним была потеряна связь. На момент потери связи самолёт находился на высоте 5500 метров. Поисково-спасательная операция была начата в Андаманском море. Пресс-секретарь заявил, что погодные условия в день полёта были нормальными.

Спустя некоторое время после исчезновения борта 5820 корабли, военные самолёты и военные вертолёты были направлены для поддержки поисково-спасательной операции.

По последним сообщениям, обломки самолёта обнаружены кораблём ВМФ Мьянмы в 218 километрах от Тавоя, найдены тела 59 погибших.

19 июня были найдены бортовой самописец и тела ещё 31 погибшего.

Примечания

Ссылки 
 Описание катастрофы на Aviation Safety Network

Авиационные происшествия в Мьянме
Авиационные происшествия 2017 года
События 7 июня
Июнь 2017 года
2017 год в Мьянме
Вооружённые силы Мьянмы
Авиационные происшествия вследствие столкновения с землёй в управляемом полёте
Авиационные происшествия вследствие обледенения воздушного судна